est le sixième album studio du groupe Soilwork.

Pistes

 Stabbing the Drama
 One with the Flies
 Weapon of Vanity
 The Crestfallen
 Nerve
 Stalemate
 Distance
 Observation Slave
 Fate in Motion
 Blind Eye Halo
 If Possible

Bonustrack (Limited Edition)
 Wherever Thorns May Grow

Bonustrack (Japanese/Korean Edition)
 Wherever Thorns May Grow
 Killed by Ignition

Liens externes 
 

Album musical sorti en 2005
Album publié par Nuclear Blast